Терерос има више значења:

 Терерос (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Терерос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Терерос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Терерос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Терерос (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Терерос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Терерос (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику